Jajca elfoglalása, Jajca első oszmán megszállása 1463 májusában, amelynek következtében kivégzik az utolsó független bosnyák királyt, Tomašević Istvánt.
Jajca elfoglalása, Jajca magyar elfoglalása 1463. december 25-én és a jajcai bánság létrehozása
Jajca elfoglalása, Jajca második oszmán megszállása 1527-ben, a magyar fennhatóságú jajcai bánság megszűnte